Takács Sándor
 Takács Sándor (kb.1820-30 — kb. 1862 után) szabadságharcos katona
 Takács Sándor (1886–1912) pilóta, a magyar repüléstörténet első áldozata
 Takács Sándor (1893–1932) olimpiai ezüstérmes sakkozó
 Takács Sándor (1947) kézilabdázó
 Takács Sándor (1968) belsőépítész, építész

Takáts Sándor
 Takáts Sándor (1860–1932) kegyes rendi tanár, művelődéstörténész, az MTA rendes tagja